Amylocorticiales es un orden de hongos basidiomicetos perteneciente a la clase Agaricomycetes. El orden fue documentado en 2010 para incluir formas mayoritariamente resupinatas (con forma de corteza) entre las que se encuentran los géneros Anomoporia, Amyloathelia, Amylocorticiellum, Amylocorticium, Amyloxenasma, Anomoloma, Athelia, Athelopsis, Ceraceomyces, Hypochniciellum, Leptosporomyces y Serpulomyces.

Descripción 

Las especies de Amylocorticiales forman cuerpos fructíferos que están derramados (estirados planos como un crecimiento similar a una película), reflejados derramados (estirados pero con los bordes doblados hacia arriba) hasta casi pileados (con un sombrero) o estipitados (con un pie). Tienen himenóforos lisos que pueden ser merulioides (arrugados con crestas bajas e irregulares), irpicoides (con "dientes") o poroides (con poros). El sistema de hifas es monomítico (que contiene solo hifas generativas) y todas las hifas son nodosa-septadas (con nodos y tabiques). Los cistidios son raros y, cuando están presentes, tienen forma de tubo y, a menudo, tienen tabiques nudosos. Los basidios (esporas-células portadoras) son en su mayoría terminales, pero en un género nacen lateralmente en hifas horizontales (pleurobasidios), que invariablemente producen cuatro esporas. Las basidiosporas son lisas, de paredes delgadas o de paredes gruesas, elipsoides, cilíndricas o alantoides (en forma de salchicha), en la mayoría de las especies amiloide. Los taxones que no muestran reacciones amiloides incluyen Ceraceomyces, Podoserpula, Serpulomyces y Leptosporomyces septentrionalis. Las especies son saprobias de madera en descomposición o como parásitos de plantas. Los amilocorticiales suelen causar pudrición marrón o pudrición blanca.

Filogenia 

Filogenia y relaciones entre secuencias de ADN ribosómico de Amylocorticiales.

 
El orden contiene uno de los tres conjuntos de linajes basales de Agaricomycetidae que contiene a la fungi corticioide; los oros son las Jaapiales y las Atheliales. Aunque varios estudios moleculares han confirmado la pertenencia de las Amylocorticiales en las Agaricomycetidae, su relación con otros taxos de nivel más alto no se conoce con certeza. Dependiendo del loci utilizado para el análisis, la orden se puede categorizar como grupo hermano de las Agaricales o de un clado que contiene las Agaricales, Boletales y Atheliales.

Géneros 

 Anomoporia
 Amyloathelia
 Amylocorticiellum
 Amylocorticium (Pouzar (1959))
 Amyloxenasma
 Anomoloma
 Athelia
 Athelopsis
 Ceraceomyces
 Hypochniciellum
 Irpicodon
 Leptosporomyces
 Podoserpula
 Serpulomyces

Referencias

Enlaces externos 
 

Amylocorticiales